

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Buczki – część wsi Ciechów w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Buczki – część wsi Cholewiana Góra w woj. podkarpackim, w pow. niżański, w gminie Jeżowe
 Buczki – przysiółek wsi Zimna Wódka w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd
 Buczki – część wsi Dobrzeń Wielki w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki
 Buczki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Buczki – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo